Ikona Matka Boží Vladimirská je jedna z nejznámějších a nejuctívanějších ikon ruského pravoslaví. Je to palladium ruské země, její hlavní svatyní.

Historie 
Podle tradice ikonu namaloval apoštol evangelista svatý Lukáš a z Jeruzaléma se ikona v 5. století dostala do Konstantinopole. L.A.Uspenský v knize "Teologie ikony pravoslavné církve" píše:

V současné době je v ruské církvi asi deset ikon připisovaných evangelistovi Lukášovi. Všechny tyto ikony samozřejmě nejsou připisovány evangelistovi v tom smyslu, že by byly namalovány jeho rukou; žádná z jeho ikon se k nám nedostala. Autorství evangelisty Lukáše je zde třeba chápat tak, že tyto ikony jsou opisy (nebo spíše opisy opisů) jeho ikon.

Přenesení ikony na Rus 
Ikonu na Rus přinesl řecký metropolita Michail II. roku 1130 jako dar ruskému knížeti Mstislavu I.Vladimiroviči. Zpočátku se ikona nacházela ve Vyšhorodě, údělném městě velkoknížete Andreje Bogoljubského nedaleko Kyjeva. Legenda vypráví, že kníže Andrej cestoval s ikonou, když se náhle zastavili jeho koně a nemohli jet dál. Po vroucí modlitbě k ikoně Bohorodičce sdělila knížeti, aby na tom místě vystavěl nové hlavní město Vladimir.

Přenesení ikony v Bogoljubovo a Vladimir 
Kníže Andrej Bogoljubský ikonu převezl roku 1155 do Bogoljubova a poté do Vladimiru na řece Kljazmě, kde ji umístil v nově postaveném chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice, jenž byl postaven v letech 1158-1160. Od těch dob se ikona začala nazývat Vladimirská. Na příkaz knížete Andreje byla ikona ozdobena drahým obložením a doprovázela ho na vojenském tažení roku 1164 proti povolžským Bulharům.

Přenesení ikony do Moskvy 
V době napadení Rusi hordami Tamerlána roku 1395 byla ctěná ikona přenesena do Moskvy na ochranu města. Vojska Tamerlána se k Moskvě ani nedostala a bez zjevné příčiny se od Jelce obrátila nazpátek, což bylo pokládáno za výsledek přímluv Bohorodičky. V 16. a 17. století se ikona nacházela nepřetržitě v Moskvě v chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice. V roce 1812 ikonu dočasně převezli do Vladimiru a Muromu, pak ji navrátili do Moskvy. V roce 1930 ikonu umístili v moskevské Treťjakovské galerii.

Svátky ikony 
21. květen starého stylu (3.6.) – záchrana Moskvy roku 1521 od vojsk krymského chána Mehmeda I.Gireje

23. červen starého stylu (6.7.) – osvobození Moskvy roku 1480 od tatarských vojsk chána Velké hordy Achmata – slavné stání na řece Ugře.

26. srpen starého stylu (8.9.) – uvítání Vladimirské ikony Matky Boží v Moskvě roku 1395 a zbavení se od hord Tamerlána

Ikonografie 
Vladimirská ikona náleží k typu Eleusa, tj. Umilenie (Sladce milující) neboli Něžná. Dítě se tváří dotýká tváře Matčiny v něžném objetí. Na rubu ikony je zobrazeno Etimasia, tj. připravený trůn pro Druhý příchod Ježíše Krista (Parousia).

Galerie

Odkazy

Reference

Související články 

 Chrám Zesnutí Přesvaté Bohorodice (Vladimir)

Externí odkazy 

 Matka Boží Vladimirská

Křesťanské umění
Pravoslaví
Malířství
Výtvarné umění